WWCS ist die Abkürzung für

 WWCS (Radio), amerikanischer Sportsender 
 Worldwide Christian Schools
 Windsurf World Cup Sylt

Abkürzung